hrabstwo Gray (ang. Gray County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Gray (ang. Gray County) w USA, w stanie Teksas